Ско́тсвилл () — название нескольких населённых пунктов в США и Канаде.

Населённые пункты 
США
  — городок в Виргинии.
  — город в Канзасе.
  — город в Кентукки.
  — деревня в штате Нью-Йорк.
  — город в Техасе.

Канада
 Скотсвилл — маленькое поселение в округе Инвернесс, остров Кейп-Бретон, Новая Шотландия.

См. также 
 Скотт
 Скотвилл